Spanischer Turm steht für:

 Spanischer Turm (Arbatax) in Arbatax, Sardinien, Italien
 Spanischer Turm (Bodrum) in Bodrum, Provinz Muğla, Türkei
 Spanischer Turm (Darmstadt), Bauwerk in Darmstadt, Hessen

Siehe auch:
 Spanische Türmchen, Teil der Festungsanlagen in der Stadt Luxemburg